Jean-Baptiste Girard (1680-1733), jésuite français ;
 Jean-Baptiste Girard (1765-1850), franciscain et pédagogue suisse, connu aussi sous le nom de Père Grégoire Girard ;
 Jean-Baptiste Girard (1775-1815), militaire français ;
 Jean-Baptiste Girard (1932-2018), numismate français
 Jean-Baptiste Girard, troisième maire de la commune de Neuilly-sur-Seine, de 1792 à 1793 ;
 Jean-Baptiste Girard (1821-1900), militant social, communard, soutien des Bibliothèques des amis de l'instruction.